Соревнования в скиатлоне среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 25 февраля. 

Задолго до финиша от основной группы оторвались Сергей Устюгов и Мартин Йонсруд Сундбю. На одном из последних подъёмов Сундбю предпринял ускорение, но сломал палку, из-за чего Устюгов смог оторваться на несколько секунд и уверенно финишировать на первом месте. За третье место на финише боролись пять человек, включая трёх норвежцев. В итоге третьим стал Финн-Хоген Крог.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017